Lusthof bezeichnet:

 Lusthof (Aalen), Weiler im Stadtbezirk Dewangen der Stadt Aalen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Lusthof (Gammertingen), Gehöft im Stadtbezirk Kettenacker der Stadt Gammertingen im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lustgarten